Scaffa – Frazione del comune di Arpino in Italia
 26393 Scaffa – Asteroide della fascia principale